Siphonariidae — семейство моллюсков из подкласса лёгочных улиток.

Описание 
Это маленькие или средних размеров морские моллюски с асимметричной блюдцеобразной раковиной, живущие в солёной воде. В ископаемом состоянии известны из отложений верхнего мела (). Дышат при помощи лёгких, а не жабр, и являются родственными пресноводным улитками, таким как Lymnaea.

Систематика 
  (только один вид Benhamina obliquata)

Примечания

Литература 
 Powell A W B, New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979. — ISBN 0-00-216906-1

Siphonarioidea